Cezary Siess (1968-), escrimeur polonais. 
 Michał Siess (1994-), escrimeur polonais. 
 Rosalie Beuret Siess (1978-), personnalité politique suisse.